Gerstner může označovat:

příjmení
 Arthur Gerstner (1920–před 1979), švýcarský anglista
 Bernd Gerstner (* 1944), německý fotbalista
 Emil Gerstner (1887–1944), německý vědec
 Emily Gerstner-Hirzel (1923–2003), švýcarská filoložka
 František Antonín Gerstner (1795–1840), česko-rakouský inženýr a stavitel (Franz Anton von Gerstner)
 František Josef Gerstner (1756–1832), český matematik a fyzik (Franz Josef von Gerstner)
 Franz Xaver Gerstner (1816–1855), právník, podnikatel a politik
 Franz Gerstner (1857–1937), rakouský železniční technik
 Günther Gerstner (* 1955), německý divadelní režisér
 Johann („Hans“) Gerstner (1851–1939), český houslista a hudební pedagog
 Hermann Gerstner (1903–1993), německý spisovatel a knihovník
 Karl Gerstner (1930–2017), švýcarský grafik
 Karl-Heinz Gerstner (1912–2005), německý novinář
 Louis Gerstner, Jr. (* 1942), americký manažer
 Ludwig Joseph Gerstner (1830–1883), profesor a politik
 Maximilian von Gerstner (1849–1915), bavorský generál dělostřelectva, guvernér pevnosti Ingolstadt
 Michael Gerstner (1896–1977), německý politik (NSDAP)
 Miloš Gerstner (1915–2006), český divadelník, pedagog, etnograf a folklorista
 Muriel Gerstner (* 1962), švýcarská scénická a kostýmní výtvarnice
 Otto Gerstner (1935–2014), německý matematik a vysokoškolský pedagog
 Paul Gerstner (1880–1945), německý vědec
 Philipp Gerstner (* 1989), německý herec
 Roland Gerstner (* 1931), německý politik (CDU)
 Sascha Gerstner (* 1977), německý kytarista
 Sibylle Boden-Gerstner (1920–2016), německá kostymérka, malířka a novinářka
 Sonja Gerstner (1952–1971), německá malířka a spisovatelka
 Thomas Gerstner (* 1966), německý fotbalista a trenér
 Ulrich Gerstner (* 1954), německý politik (SPD)
 Wolfgang Gerstner (* 1955), německý politik (CDU)

další významy
 Café Gerstner – řetězec vídeňských cukráren, součást holdingu GIHG
 Gerstner Imperial Hospitality Group – vídeňský gastronomický holding
 Gerstner (planetka) – planetka hlavního pásu s kat. číslem 3887

Podobné příjmení 
 Gerster

Rozcestníky - příjmení

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení